Антоніо  — ім'я та похідне від нього прізвище, поширені в італомовних, іспаномовних та португаломовних країнах.

Прізвище 

 Б'яджо д'Антоніо — італійський художник
 Майкл Антоніо — англійський футболіст
 Марко Антоніо — бразильський футболіст
 Маурісіо Антоніо — бразильський футболіст

Італійські прізвища
Іспанські прізвища
Португальські прізвища